Schaakvereniging Dr. Max Euwe is opgericht op 21 september 1945 in Enschede.
De schaakclub is vernoemd naar Max Euwe, die in 1935 als eerste Nederlander wereldkampioen schaken werd.

Hoogtepunt van de vereniging is het behalen van de nationale titel voor clubteams bij de jeugd tot 20 jaar in 1995.
Het eerste seniorenteam speelde anno 2008 in de landelijke Eerste klasse KNSB en tien jaar later in de tweede klasse.

Externe link 
Homepage

Euwe, Dr. Max
Sportvereniging in Enschede